Ciseureuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Ciseureuh (administrativ by i Indonesien, lat -6,52, long 107,46), Jawa Barat, 
 Kelurahan Ciseureuh (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 107,61), Jawa Barat, 
 Desa Ciseureuh, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar